FBB steht als Abkürzung für:
 Filmbetriebe Berlin Brandenburg, siehe Filmstudio Babelsberg
 Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
 Frauenbefreiungsbewegung, eine historische Organisation aus der Schweiz
 Friedländer Bezirksbahn, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in Nordböhmen

f-bb steht als Abkürzung für:
 Forschungsinstitut Betriebliche Bildung

Abkürzung